Protomyzostomum astrocladi är en ringmaskart som beskrevs av Fedotov 1925. Protomyzostomum astrocladi ingår i släktet Protomyzostomum, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
astrocladi